Vranje (Servië), een stad gelegen in het district Pčinja in Centraal-Servië
Vranje (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica